Nazwa miejscowości w Polsce:
 Żarnowica
 Żarnowica Duża
 Żarnowica Mała
Na Słowacji:
 Žarnovica